La Guerche ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 La Guerche im Département Indre-et-Loire
 La Guerche-de-Bretagne im Département Ille-et-Vilaine
 La Guerche-sur-l’Aubois im Département Cher

sowie
 Schloss La Guerche in La Guerche
 La Guerche, Ortsteil von Dercé im Département Vienne
 La Petite Guerche, Ortsteil von Leugny im Département Vienne

Etymologisch bedeutet „Guerche“ ein befestigtes Bauwerk aus Erde; derartige Befestigungen stammen zumeist aus dem 7. bis 9. Jahrhundert.